Scanlon ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Scanlon (1935–2009), englischer Fußballspieler
 Bill Scanlon (1956–2021), US-amerikanischer Tennisspieler
 Dan Scanlon (* 1976), US-amerikanischer Storyboardkünstler und Regisseur
 Dewey Scanlon (1899–1944), US-amerikanischer Footballtrainer
 Eileen Scanlon (* 1951), britische Professorin für Open Education
 George T. Scanlon († 2014), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Archäologe
 Hugh Scanlon, Baron Scanlon (1913–2004), britischer Gewerkschafter und Life Peer
 Jack Scanlon (* 1998), britischer Nachwuchsdarsteller
 Jane Cronin Scanlon (1922–2018), US-amerikanische Mathematikerin
 Lawrence R. Scanlon Jr. († 2015), US-amerikanischer Gewerkschafter
 Mark Scanlon (* 1980), irischer Radrennfahrer

Scanlon bezeichnet als Ortsname:
 Scanlon (Minnesota), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Scanlan